Maglić – szczyt w Bośni i Hercegowinie
 Maglić – wieś w Serbii